Domenico Maggiotto  (1713-1794) est un peintre italien.
 Francesco Maggiotto (1738-1805) est un peintre italien.